Hondrich steht für:
 Hondrich (Spiez), Bäuert in der Gemeinde Spiez im Kanton Bern
 Karl Otto Hondrich (1937–2007), deutscher Soziologe